9. Panzer-Division (Wehrmacht)
9. Panzer-Division (Nationale Volksarmee)